La balalaïka (Russe : Балалайка) est un instrument de musique russe à cordes pincées. 
 Un balalaïka (cocktail) est un cocktail russe à base de vodka.
 Balalaika (chanson) est le second single de Tsukishima Kirari starring Kusumi Koharu (Morning Musume).
 Balalaïka est un film américain de Reinhold Schünzel sorti en 1939 au cinéma.